

Economia 
Future – contratto a termine

Musica 
Future – gruppo musicale italiano
Future – rapper statunitense
Future – album dei The Seeds del 1967
Future – album del progetto Schiller, pubblicato nel 2016
Future – album di Future del 2017
Future – singolo di Madonna e Quavo del 2019

Informatica 
Future – concetto della programmazione concorrente

Altro 
Future plc – azienda britannica del settore media
Future Science Fiction – rivista statunitense di fantascienza

Pagine correlate 
 The Future (disambigua)

Altri progetti